Франсуа Себастьян Шарль Жозеф де Круа, граф де Клерфэ (;  — , ) — австрийский (имперский) фельдмаршал эпохи революционных войн, по происхождению валлон.

Биография 
Родился 14 октября 1733 года в замке Брюлль в городе Ваудрез, провинция Геннегау, Австрийские Нидерланды. Окончив обучение в Монсе, в 1753 году в чине младшего лейтенанта вступил в 30-й пехотный полк Имперской армии. Участвовал в Семилетней войне, отличился в сражениях под Прагой, Лейтеном, Хохкирхом и Лигницем. Неоднократно проявлял личную доблесть, что повлекло за собой быстрое продвижение по службе. В 1756 году стал капитаном, в 1759 году — майором, в 1760 году — подполковником. Был награждён орденом Марии Терезии.

Будучи противником реформ императора Иосифа II, вышел в отставку. Однако снова был принят в армию перед войной за баварское наследство, получив при этом звание генерал-майора.

Поскольку Клерфэ по рождению был валлоном, в 1787 году во время революции в Австрийских Нидерландах, бельгийские политики-патриоты всячески склоняли его оставить императорскую службу и встать во главе бельгийского вольного корпуса. Но генерал остался верен императору.

В 1788 году в чине фельдмаршал-лейтенанта отправился на войну с Османской империей. Его войска действовали в Банате, а затем составили левый фланг главных сил.

27 июля Клерфэ разбил войска турок и фанариота Александра Мурузи под Мехадией и Калафатом. 10 ноября получил чин фельдцейхмейстера.

В 1789 году войска Клерфэ одержали победу под Топлецем, за что он получил командорский крест ордена Марии Терезии. 26 июня быстрой атакой Клерфэ способствовал победе фельдмаршала Лаудона при Калафате. 19 декабря удостоен большого креста ордена Марии Терезии.

Война с революционной Францией 
В 1792 году Клерфэ как одному из достойнейших австрийских генералов было поручено командование австрийскими войсками, входившими в прусскую армию герцога Брауншвейгского. Корпус фельдцейхместера насчитывал 13,7 тысяч человек (8 батальонов, 9,5 рот и 12 эскадронов с 48 орудиями). Клерфэ 22 августа захватил Лонгви, а 2 сентября Верден. В бою при Круа-сю-Буа его корпус нанёс поражение французским войскам. После сражения при Вальми корпус Клерфэ прикрывал отступление союзной армии к Кобленцу.

7 октября Клерфэ выступил на соединение с армией штатгальтера Австрийских Нидерландов герцога Альберта Саксен-Тешенского. 31 октября его войска подошли к Монсу. 6 ноября в неудачной для австрийцев битве при Жемаппе Клерфэ командовал центром австрийской армии (3 батальона и 4 эскадрона). После сражения герцог Саксен-Тешенский отступил к Рурмонду, где он серьёзно заболел. 15 ноября Клерфэ, принявший командование над его ослабленными войсками, получил сообщение, что корпус фельдмаршал-лейтенанта Больё после сражения при Жемаппе соединился под Люксембургом с войсками князя Гогенлоэ-Кирхберга. В конце декабря 1792 года войска расположились на зимних квартирах, штаб-квартира была размещена в Кёльне.

В 1793 году главнокомандующим австрийскими войсками в Нидерландах был назначен принц Кобургский. Общая численность армии составляла 40 тысяч человек (40 батальонов и 50 эскадронов), располагавшихся в Руре. Клерфэ командовал в ней одной из линий главного корпуса.

В самом начале кампании, 1 марта граф Клерфэ одержал победу при Альденхофене и деблокировал Маастрихт.

18 марта в сражении при Нервидене Клерфэ, командовуя резервным корпусом (11 батальонов и 14 эскадронов), находился на левом крыле австрийской армии. Северная армия Дюмурье в этом сражение потерпела поражение.

7 августа в сражении около Лагеря Цезаря, где принц Кобургский разбил часть Северной армии под командованием генерала Килмена, Клерфэ возглавлял третью атакующую колонну (13 батальонов и 16 эскадронов). После этой победы Клерфэ, получивший от принца Кобургского в командование отдельный корпус (24 батальона и 10 эскадронов — около 18 тысяч человек), успешно действовал юго-западнее Валансьена. 13 сентября его войска взяли крепость Ле-Кенуа.

Тем временем главные силы австрийских войск под командованием принца Кобургского начала наступление на Мобёж — последнюю крепость, прикрывавшую путь на Париж. 30 сентября 1793 года началась осада этого города. В Париже Лазар Карно срочно собирал новую армию для деблокады Мобёжа под командованием генерала Журдана, в течение восьми дней проведя массовую мобилизацию населения от Арраса до Седана. Для обеспечения и безопасности осады крепости от возможных попыток деблокады, принц Кобургский подчинил графу Клерфэ 30-тысячный обсервационный корпус (23 батальона и 14 эскадронов).

15 октября  в 9 км юго-восточнее Мобёжа корпус Клерфэ был атакован армией Журдана на плоскогорье при Ваттиньи. Целый день, занимавшие подготовленные позиции австрийские войска с лёгкостью отбивали лобовые атаки плохо обученных войск противника. В ночь на 16 октября Журдан скрытно стянул основные силы на свой правый фланг к деревне Ваттиньи. Утром французские войска в большом количестве атаковали левый фланг Клерфэ. Потеряв 2,5 тысяч убитыми и раненными и 500 человек пленными, Клерфэ дал приказ об отступлении к реке Самбра. Его поражение заставило в тот же день принца Кобургского снять осаду Мобёжа.

Весной 1794 года 28 тысяч человек фельдцейхмейстера Клерфэ составляли правое крыло главной австрийской армии во Фландрии. Его войска имели несколько боев с французами, в том числе 26—30 апреля при Мускроне и 5 мая при Харелбеке. Однако столкновения в Западной Фландрии с войсками дивизионного генерала Пишегрю окончилось для Клерфэ неудачей: 11 мая в сражении при Куртрэ он потерял 1,5 тысяч человек. В результате этого поражения Клерфэ не смог усилить главную армию ни во время сражения при Флерюсе, ни во время последовавшего после него отступления армии принца Кобургского.

Главнокомандующий 
После поражения при Флерюсе принц Кобургский был отстранён от командования. Его место занял Клерфэ. После боёв при Спирмоне и Альденхофене он принял решение оставить Нидерланды. 2 октября 1794 года Имперская армия в полном порядке переправилась на левый берег Рейна.

22 апреля 1795 года граф Клерфэ получил чин генерал-фельдмаршала Священной Римской империи и стал рыцарем ордена Золотого Руна. Он был назначен главнокомандующим войсками на Среднем и Нижнем Рейне (92 тысячи человек). Ему противостояла Самбро-Мааская армия Журдана. Французы, невзирая на прусскую демаркационную линию, 6 сентября пересекли Нижний Рейн около Дюссельдорфа и Уердингена. 21 сентября дивизия Лефевра принудила Дюссельдорф к сдаче. 19 сентября Журдан с 70-тысячной армией  атаковал австрийский авангард фельдцейхместера графа фон Вартенслебена при Дице и Лимбурге. В тот же день Рейнско-Мозельская армия генерала Пишегрю перешла Рейн возле около Мангейма. Французам открыл ворота города пфальцский министр граф Оберндорффом, строивший собственные политические планы. Стремительное наступление армий Журдана и Пишегрю сулило серьёзную угрозу взаимодействию австрийских армий под командованием Клерфэ и графа Вурмзера, которому также были подчинены австрийские войска, находившиеся в Южной Германии, начавшие отступление. Подчиненный Вурмзеру фельдмаршал-лейтенант барон Кважданович 24 сентября отбил атаки Пишегрю у Гейдельберга. Клерфэ же остановил Журдана около Ашаффенбурга и Оффенбаха и после победоносных боёв при Хёхсте(11—12 октября) и Нидерхаузене (13 октября) принудил его к отступлению на Нижний Рейн.

После этого Клерфэ двинулся к Майнцу, осажденному четырьмя французскими дивизиями генерала Шааля (33 тысячи человек). Положение осажденных изменилось после того как коменданту Майнца генерал-майору Андреасу фон Нею удалось 3 октября произвести две успешных вылазки у Майнц-Бишофсхайма и Гинсхайма. Ночью 28 октября граф Клерфэ ввёл в Майнц часть своей армии. 29 октября его войска, объединившись с гарнизоном (всего 27 тысяч человек), внезапной вылазкой деблокировали Майнц. В результате французы были выбиты из осадных укреплений и отброшены от Ингельхайма к Бингену и от Оппенхайма к Альцаю. Потери австрийцев составили 1,4 тысяч убитых и раненых, а также 200 пленных. Французы потеряли 3 тысячи убитых и раненых, 1,8 тысяч пленных, в том числе 2 генералов и 151 офицера, и 138 орудий.

Ноябрь был наполнен многочисленными боями армии Вурмзера, корпуса фельдмаршала-лейтенанта Латура, а также армии Клерфэ против армий Пишегрю и Журдана. Армия Пишегрю потерпела ряд поражений: при Фримме (10 ноября), Франкентале (12 ноября), Тюкхайме (13 ноября), а также при Фусбахе и Айзенахе (14 ноября), после чего Пишегрю занял укреплённые позиции за Шпайербахом, а 17 ноября — за Кфаем. Журдан также потерпел поражение на реке Наэ (11 ноября). С 10 по 17 ноября 1795 года только одна Мозельская армия потеряла в боях около 8 тысяч человек, 22 орудия и 100 обозных фур.

Не готовый к военным действиям зимой, Клерфэ 21 декабря заключил с французами перемирие и отбыл в Вену. Канцлер Тугут считал заключенное Клерфэ перемирие ошибкой. Главнокомандующий австрийскими войсками на Верхнем Рейне фельдмаршал граф Вурмзер всячески критиковал действия Клерфэ. В результате на будущий, 1796 год, Клерфэ не получил командования и остался членом гофкригсрата — придворного военного совета в Вене. На Рейне его место занял эрцгерцог Карл. После кампании 1795 года фельдмаршал Клерфэ считался при европейских дворах знаменитым полководцем. Скончался 28 июля 1798 года в Вене.

Оценка 
Граф Клерфэ слыл отличным полководцем и прославился многими личными качествами. В армии у него было почтительное прозвище «Отец солдат» (Soldatenvater). Он считал подчинённых своими детьми и соответственно заботился о них. Он тщательно следил за госпиталями и стремился к тому, чтобы больным и раненным не было недостатка в необходимом.

Клерфэ отличала и личная храбрость. Не единожды он подвергал свою жизнь опасности, стремясь сберечь свои войска. Одевался он очень просто, делая исключение только в тех случаях, когда выступал против врага. Тогда он появлялся в блестящей униформе со всеми регалиями: «День битвы — сказал он однажды, — день торжества воина!» В период Революционных войн только эрцгерцог Карл среди австрийских командующих имел больше успехов в действиях против французских войск, чем фельдмаршал Клерфэ.

Награды 
 Орден Золотого Руна (22.04.1795)
 Кавалер Большого креста Военного ордена Марии Терезии (19.12.1790)
 Командор Военного ордена Марии Терезии (09.10.1789)
 Рыцарь Военного ордена Марии Терезии

Примечания

Ссылки 
 Биография 

Австрийские генерал-фельдмаршалы
Австрийские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Почётные граждане Франкфурта-на-Майне